Als Selektionstheorie bezeichnet man die

Evolutionstheorie nach Darwin, wobei sie allerdings nur einen von mehreren Aspekten der Evolution benennt
Klon-Selektionstheorie in der Immunologie

Siehe auch: